Provo může být:

 Místo
 Provo (Utah), USA
 Provo (Vladimirci), Srbsko
 Jméno
 Provo Wallis, britský válečník
 Příjmení
 Fred Provo, americký fotbalista
 Dwayne Provo, kanadský fotbalista
 Politické hnutí
 Provo (hnutí), politické hnutí v Nizozemí v 60. letech 20. století